Orgolii se poate referi la:
 Orgolii - roman scris de Augustin Buzura și publicat în 1977
 Orgolii - film din 1981 regizat de Manole Marcus, ce a ecranizat romanul lui Augustin Buzura